

Geografia
Kasane – villaggio africano, situato in Botswana

Manga 
Kasane – manga giapponese del 2013